Eurotas (altgr. Εὐρώτας; neugr. Ευρώτας) ist 

 der altgriechische Name des griechischen Flusses Evrotas
 der Name eines Flussgottes, siehe Eurotas (Flussgott)
 der Name eines sagenhaften Königs des prähistorischen Sparta, siehe Eurotas (König von Sparta)